Rodi ima više značenja:
 Rodi (Imperija)
 Rodi (Pjačenca)
 Rodi (Kuneo)